El roquerol africà (Ptyonoprogne fuligula) és una espècie d'ocell de la família dels hirundínids (Hirundinidae) que habita penya-segats, barrancs i ciutats de l'Àfrica subsahariana.

Referències 

Hirundínids